«Ри́ки Бо́бби: Коро́ль доро́ги» () — спортивная комедия 2006 года режиссёра Адама Маккея, также написавшего сценарий совместно с Уиллом Ферреллом. Главные роли сыграли Уилл Феррелл, Джон К. Рейли, Саша Барон Коэн, Гэри Коул, Майкл Кларк Дункан, Лесли Бибб, Джейн Линч и Эми Адамс. В фильме также появились участники гоночной ассоциации NASCAR, такие как Дейл Эрнхардт-младший и Джейми Макмюррей.

Сюжет 

Автогонщик NASCAR Рикки Бобби (Уилл Феррелл) остаётся на вершине благодаря совместному участию со своим лучшим другом и товарищем по команде, Кэлом Нотоном-младшим (Джон К. Рейли). Но когда французский пилот «Формулы-1» Жан Жирар (Саша Барон Коэн) бросает Бобби вызов, ему приходится доказывать своё превосходство, ведя борьбу не только с опаснейшим соперником, но и с самим собой.

В ролях

Награды 
 2007 — MTV Movie Awards в категории «Лучший поцелуй» (Уилл Феррелл и Саша Барон Коэн) — Победа

Критика и отзывы 
На сайте Rotten Tomatoes фильм получил 72 % и 61 % положительных отзывов. На сайте Roger Ebert фильм был оценен на 3,5 звезды из четырёх.

Примечания

Ссылки 
 Обзор и критика фильма Rolling Stone

Фильмы на английском языке
Фильмы США 2006 года
Кинокомедии 2006 года
Кинокомедии США
Сатирические фильмы 2000-х годов
Сатирические фильмы США
Фильмы ЛГБТ-тематики США
Фильмы об автомотоспорте
Фильмы Apatow Productions
Фильмы Relativity Media
Фильмы Columbia Pictures
Фильмы по сценариям Уилла Феррелла
Фильмы о гомосексуальном спорте